Argentinske pokrajine (špa. Provincias de Argentina) osnovne su federalne jedinice Argentine, odnosno administrativne jedinice prve razine. 

Argentina je podjeljena na 23 provincije i autonomni glavni grad - Buenos Aires.

Pokrajine se dalje u drugoj razini dijele na okruge (španjolski: departamentos) osim glavnog grada Buenos Airesa koji se dijeli na partidose (dijelove/kvartove).

Povijest 

Pokrajine su uvedene izglasavanjem ustava 1853. godine.nakon tog su doživjele brojne zakonske izmjene, u skladu s promjenama ustava, posljednja se dogodila 1994., od tada je Argentina federalna republika.

Popis argentinskih pokrajina

Izvori

Vanjske poveznice 

 Provinces of Argentina na portalu Statoids